Kim Jones peut désigner :
 Kim Jones (1957-), joueuse américaine de tennis ;
 Kim Jones (1973-), styliste anglais.

Voir aussi